MHQ ist das Kürzel für:

 Flughafen Mariehamn (IATA-Code)
 Mittleres Hochwasser (aus ‚mittel, ‘‚hoch‘ und Abflussmenge  Q)

Abkürzung